Галанта:

 Галанта — город в юго-западной Словакии.
 Галанта — район Трнавского края Словакии.